

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Ніко Росберг — 1:27.706

Кола лідирування: Дженсон Баттон — 1-58 (58).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.f1news.ru/
 http://www.formula1.com/
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 http://www.of1.ru/

Гран-прі Австралії
Березень 2009
2009 в австралійському спорті